La sigla ATS puede referirse a:

Tecnología y ciencia 
 Applications Technology Satellite, una serie de satélites de comunicaciones y experimentales estadounidenses, formada por series miembros:
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6

 American Thoracic Society, sociedad independiente, internacional, con objetivos educacionales y científicos.
'American Truck Simulator, videojuego de 2016.

Deportes 
 Auto Technisches Spezialzubehör, equipo alemán de Fórmula 1.
 Automobili Turismo e Sport, equipo italiano de Fórmula 1.

Transporte 

Detención automática de tren (ATS), sistema de seguridad ferroviaria.
Servicio de tránsito aéreo (air traffic service), servicio de seguridad de aviación.
'Airport Transit System, sistema de transporte que abastece al Aeropuerto Internacional Chicago.

Miscelánea 
 Un Ayudante Técnico Sanitario, nombre que se dio en España durante la segunda mitad del siglo XX a la profesión que englobó a los antiguos practicantes, a las matronas y a los enfermeros.
Sistema de seguimiento de candidatos (Applicant Tracking System), aplicación informática.

Acrónimos
Siglas